Burauen ist der Name von:

 Burauen (Leyte), eine Stadtgemeinde in der Provinz Leyte auf den Philippinen

 Theo Burauen (1906–1987), Oberbürgermeister der Stadt Köln